Pablo Manuel Galdames Díaz (ur. 1974) – chilijski piłkarz, reprezentant kraju
 Pablo Ignacio Galdames Millán (ur. 1996) – chilijski piłkarz, reprezentant kraju, jego syn